Sezon 1966 był 36. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
16 goli – Markku Hyvärinen (Kuopion Palloseura)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1966 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii